Cyberdyne bezeichnet

reale Unternehmen:
 den japanischen Hersteller der Roboteranzüge HAL Cyberdyne Inc.
 die ehemalige US-amerikanische Softwarefirma Cyberdyne Systems, die Computerspiele herstellte (u. a. Armalyte)

fiktive Unternehmen:
 die US-amerikanische Softwarefirma Cyberdyne Systems aus der Filmreihe Terminator
 die japanische Cyberdyne Corporation aus der Animeserie Hand Maid May